Канн, или Канны () — город и коммуна на юго-востоке Франции.
 «Канн» — французский футбольный клуб из города Канны.

Персоналии 
 Канн, Каллиста (1895—1983) — эстонский лексикограф.
 Канн, Леон Константинович (1905—?) — деятель советского кино, звукооператор, звукорежиссёр.
 Канн, Маркус (1820—1886) — австрийский шахматист и шахматный теоретик.
 Канн, Салме (1881—1957) — эстонский вокальный педагог, сестра Каллисты Канн.

См. также 
 Защита Каро — Канн — шахматный дебют.
 Кан (значения)